Calera de León kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Calera de León (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Calera de León (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar